Ленинский (Крымский район) — населённый пункт в Крымском районе Краснодарского края:

 Ленинский — хутор, Киевское сельское поселение.
 Ленинский — хутор, Молдаванское сельское поселение.